David "Dave" Gust, född 21 februari 1994, är en amerikansk professionell ishockeyforward som är kontrakterad till Chicago Blackhawks i National Hockey League (NHL) och spelar för Rockford Icehogs i American Hockey League (AHL).

Han har tidigare spelat för Bakersfield Condors, Charlotte Checkers och Chicago Wolves i AHL; Ohio State Buckeyes i National Collegiate Athletic Association (NCAA) och Team USA och Fargo Force i United States Hockey League (USHL).

Gust blev aldrig NHL-draftad.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Dave Gust NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Dave Gust hockey stats and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1994
Levande personer
Personer från Orland Park
Idrottare från Illinois
Amerikanska ishockeyspelare
Amerikanska idrottare under 2000-talet
Spelare i Fargo Force
Ishockeyspelare i Ohio State Buckeyes (herrar)
Alumner från Ohio State University
Spelare i Bakersfield Condors (2015–)
Spelare i Charlotte Checkers (2010–)
Spelare i Chicago Wolves (2001–)
Spelare i Rockford Icehogs
Spelare i Chicago Blackhawks
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft